Josef Reither (1750-1809) – poeta austriaco
 Konrad Reither (1814-1871) – vescovo tedesco
 Josef Reither (1880-1950) – politico austriaco

Pagine correlate 
 Reiter
 Reitter